Фужроль, Элен де (род. 1973) — французская актриса
 Фужроль — коммуна во Франции, департамент Верхняя Сона
 Фужроль — коммуна во Франции, департамент Эндр